Натуральне число 789
 789 рік до нашої ери
 789 рік нашої ери